Give Me Your Love for Christmas – album di Johnny Mathis del 1969
 Give Me Your Love – album di Barbara Mason del 1973
 Give Me Your Love – album di Sylvia Striplin del 1981
 Give Me Your Love – singolo dei Fame del 2003
 Give Me Your Love – singolo di Sigala del 2016